Kia Ceed (), , до 2018 года использовалось название Kia cee’d — автомобиль сегмента C (по европейской классификации), разработанный компанией Kia Motors и выпускающийся с 2006 года. Был представлен 28 сентября 2006 года на Парижском автосалоне. Пятидверный вариант появился на европейском рынке с января 2007 года. В сентябре 2007 — универсал, а трёхдверный вариант в начале 2008 года.

Kia cee’d сменил в Европе Kia Cerato. Kia позиционирует cee’d как европейский автомобиль, разработанный для Европы и производимый в Европе. В модельном ряде Kia занимает место между Rio и Optima.


Развитие и история 
Первый прототип серийной версии получивший название Kia cee’d, был представлен на Женевском автосалоне весной 2006 года. Дизайн серийной модели был разработан под аббревиатурой ED (Европейский дизайн) немецкой дизайнерской фирмой в Рюссельсхайме.

Первые изображения концепта pro_cee’d были опубликованы 20 сентября 2006 года. Окончательная серийная модель была представлена на сентябрьском Парижском автосалоне 2006 года вместе с двумя дальнейшими версиями: pro_cee’d, трёх-дверной версии и cee’d sw, версией универсала. Линейка продуктов сид была разработана специально для Европы и производится на новом заводе Киа-Моторс в Жилине — Kia Motors Slovakia.

Первая модель cee’d с переделанным двигателем на сжиженном газе представлена на Auto Mobil International 2007.

В 2008 году на автосалоне в Лондоне «Kia Motors» представила прототип кабриолета excee’d. Дизайн был выполнен Петером Шрайером (), ранее разработавшим дизайн таких автомобилей, как Audi TT и VW New Beetle.

Происхождение названия 
Имя cee’d произносится как английское слово seed — сид (англ. семя). В англоязычной рекламе обыгрывается эта игра слов. Название происходит от аббревиатуры слов Европейское сообщество  (CE) и Европейский дизайн (ED) или от  (Сообщество Европы и Европейский Дизайн). Прототип назывался «ED».

Первое поколение 

7 декабря 2006 года с конвейера на новом заводе Kia Motors Slovakia в словацком городе Жилина сошёл первый серийный автомобиль. На заводе работает 2 600 человек в две смены, наряду с автомобилями также производит дизельные двигатели.

На месяц раньше чем было запланировано, 20 июля 2007 года, с конвейера сошёл cee’d_sw. В первую неделю производства было изготовлено более чем 1000 автомобилей. Большей частью автомобили поставлялись 5 наиболее важным европейским Kia-партнёрам. Первый произведённый SW достался итальянскому покупателю.

12 октября 2007 100000-й Kia cee’d сошёл с конвейера в Жилине.
25 октября 2007 началось производство трёхдверного pro_cee’d, на 6 недель раньше запланированного. pro_cee’d наряду с двумя другими cee’d-моделями и Kia Sportage четвёртая модель Kia производимая в Европе.

23 мая 2008 сошёл с конвейера 200000-й автомобиль Kia cee’d. Kia cee’d делит с появившимся в июле 2007 года Hyundai i30 новую платформу и техническую основу. На них ставятся одинаковые двигатели и коробки передач.

В 2009 году был проведён рестайлинг модели. Основной его целью было подогнать автомобиль под новый, корпоративный стиль компании. В частности изменилась светотехника, решётка радиатора и салон.

Двигатели и коробки передач 
Все шесть двигателей устанавливаются поперёк в передней части автомобиля, приводят в движение передние колёса, снабжены системой контроля тяги. Двигатели имеют четыре цилиндра и 16 клапанов. Корпус двигателя отлит из алюминия, что даёт выигрыш примерно в 15 кг. Бензиновые и дизельные моторы соответствуют экологическому стандарту Евро-4. Температура двигателя держится постоянной благодаря закрытой системе охлаждения.

Бензиновые двигатели 
Все бензиновые двигатели — CVVT, имеют алюминиевые блоки цилиндров с залитыми чугунными гильзами, два распределительных вала, расположенных в верхней части головки блока и приводимые в движение с помощью цепи (у двигателей объёмом 1,4 и 1,6 л) или ремня (у двигателя объёмом 2,0 л). Двигатели снабжены распределенным впрыском и бесконтактной системой зажигания. Выхлоп осуществляется через трёхступенчатый каталитический конвертер.
 1,4 л четырёхцилиндровый с рабочим объёмом в 1396 см³ и мощностью в 73кВт (105 л. с.) или (109 л.с)
 1,6 л четырёхцилиндровый с рабочим объёмом в 1591 см³ и мощностью в 95кВт (122-126 л. с.)
 2,0 л четырёхцилиндровый с рабочим объёмом в 1975 см³ и мощностью в 105 кВт (143 л. с.)
 В конструкции двигателя широко использовано облегчение,например полые распределительные валы,облегченная поршневая с очень короткой юбкой,отсутствие масляных форсунок,что приводит к быстрому выходу из строя данного двигателя,перекладка поршневой группы может появится на пробеге до 100 тысяч,что приводит к дорого стоящему ремонту. 
Осыпание катализатора в цилиндры так же встречается на пробегах до 100 тысяч.

Дизельные двигатели 
CRDi: двигатели типа D4FB с дизельным впрыском Common Rail.
 1,6 литровый дизельный двигатель — абсолютно новая разработка Рюссельхаймского (Германия) исследовательского центра Hyundai|KIA, выполненная совместно с BOSCH и специалистами головного завода в Корее. Выпускается на заводе Kia Motors Slovakia. Они, как и 2,0 литровый двигатель, обладают турбонаддувом с изменяемой геометрией турбины (VGT). Блок отлит из чугуна. Для привода в действие распределительных валов в двигателе используется цепь. Выхлоп оснащен каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром (в зависимости от рынка) и соответствует экологической норме [Евро-4/5]. С 2007 года двигатель является лидером по показателям среди себе подобных серийных моторов.
 2,0 л двигатель от Kia Carens. Использует ремень вместо цепи и производится в Южной Корее.
 1,6 л CRDi четырёхцилиндровый с 1582 см³ рабочего объёма и мощностью 66 кВт (90 л. с.)
 1,6 л CRDi четырёхцилиндровый с 1582 см³ рабочего объёма и мощностью 85 кВт (115 л. с.) (с марта 2007
 1,6 л CRDi четырёхцилиндровый с 1582 см³ рабочего объёма и мощностью 94 кВт (122 л. с.) (с марта 2008 года)
 2,0 л CRDi четырёхцилиндровый с 1991 см³ рабочего объёма и мощностью 103 кВт (140 л. с.) (с июля 2007 года)

Газовые двигатели 
Три бензиновых мотора могут быть с апреля 2007 года использованы для использования сжиженного нефтяного газа. Газовые модели (LPG) имеют следующие отличия: дополнительные металлический бак для газа, занимающий место запасного колеса; клапаны впрыска газа; система испарения сжиженного газа; LPG-электроника и переключатель с газа на бензин. В багажник вместо запасного колеса укладывается средство для быстрой починки повреждённой шины. Согласно Kia стоимость установки амортизируется за 68 тыс. км

Коробка передач 
 5-ступенчатая МКПП (только для 1.4 , 1.6 и 2.0)
 6-ступенчатая МКПП (1.4, 1.6 и 2.0)
 4-ступенчатая АКПП (возможна с 1,6 и 2.0)

МКПП обладают рядом инноваций, в числе их трёхосная зубчатая передача и синхронизатор тарелок (для первой и второй передачи), что позволяет быстро и точно менять передачи. Кроме того МКПП обладает системой предохраняющей от случайного включения задней передачи.

Управление и тормоза 
Во всех версиях установлена зависимая от скорости система рулевого управления, электро-механический усилитель руля (MDPS) с реечным рулевым механизмом. При 2,69 — 2,86 оборотах руля (в зависимости от скорости) автомобиль разворачивается по диаметру 10,3 — 10,8 метров.

Ходовая часть обладает, кроме треугольных рычагов независимой подвески, стойками шасси McPherson с газонаполненными амортизаторами и стабилизаторами. Впереди амортизаторы имеют прогрессивную жесткость. Они работают вместе с независимой подвеской колёс. Подруливающая задняя ось должна обеспечить соответствующий комфорт(ed fl не имеет данной системы). Дорожный просвет составляет 150 мм.

Двухконтурная гидравлическая тормозная система с двухконтурным приводом управляет: впереди внутри-провентилированными тормозными дисками диаметром 280 мм; сзади тормозными дисками диаметра 262 мм. В тормозную систему серийно входит ABS, EBD, BAS и усилитель тормозного привода. Для экстренной остановки автомобиля на скорости 100 км/ч необходимо 38,7 — 39,7 метров.

Технические характеристики

Безопасность 

Автомобиль Kia cee′d обладает целым перечнем элементов безопасности. Это было подтверждено на тестировании Euro NCAP, где Kia cee′d получил пять звёзд из пяти возможных при фронтальном ударе благодаря специальной конструкции кузова, позволяющей поглощать энергию в семи направлениях. Во все доступные комплектации Kia cee′d входит ABS с интегрированной системой распределения тормозного усилия (EBD), в старших комплектациях доступна система ESP. Среди пассивных элементов безопасности во все комплектации входят 4 подушки безопасности, система прекращения подачи топлива при столкновении, трёхточечные регулируемые по высоте ремни безопасности с преднатяжителями.

Сервисные кампании 
В середине июня 2010 года концерн Kia объявил об отзыве порядка 56 000 хетчбэков cee′d, оборудованных системой динамической стабилизации ESP. Со временем у указанных автомобилей может наблюдаться снижение эффективности тормозного усилия, что чревато возникновением опасных и даже аварийных ситуаций на дороге. Под отзыв попали автомобили, выпущенные с 1 апреля 2008 по 30 марта 2009 годов словацким заводом, а также собранные калининградским «Автотором» машины. Сервисная кампания объявлена бессрочной.

Варианты кузова 
Сразу после появления на рынке предлагался только пятидверный вариант кузова хэтчбек. С сентября 2007 стал доступен вариант с кузовом универсал — Sporty Wagon (cee’d_sw). В декабре 2007 на рынке появилась «спортивная» версия с трёхдверным кузовом хэтчбек — pro_cee’d. Все версии отличаются различными деталями дизайна, в то время как передняя панель у всех одна.

Цвета внешней лакировки 
Kia ceed предлагается в следующих цветах. В разных странах цвета имеют различное наименование.

С апреля 2007 года

Салон 
В зависимости от комплектации, в салоне использованы различные материалы. Сиденья обшиты тканью (LX Basis, LX, EX), частично кожей (TX, опционально у EX), полностью кожей (опционально у EX). Подсветка панели приборов красно-оранжевая. Задний диван складывается двумя частями, в отношении 60:40, создавая ровную поверхность. Внутренняя облицовка выполнена из легко утилизируемых материалов.

Комплектация 
Автомобили kia cee’d продаются в 5-ти различных комплектациях. Предусмотрена также установка дополнительных пакетов. Не во всех странах доступны все комплектации. Например в России недоступна комплектация TX, а в Германии с 2009 года ATTRACT.

Конкуренты 
В сравнительных испытаниях cee’d показал себя неожиданно хорошо. Например в тесте от немецкого журнала «Autobild», среди девяти компактных пятидверных автомобилей, получил третье место — после Golf и Auris, но перед Astra, Focus, Civic, Bravo, Citroën C4 и Renault Mégane.
Среди 55 автомобилей 1,4 л ceed в нижней комплектации занимает 14 место, а 1,6 л — 15 место. Также в испытаниях cee’d обходит своего брата-близнеца Hyundai i30.

Второе поколение 

В 2013 году Kia начали производство заряженной версии 3-дверной модели Kia pro_cee’d GT и 5-дверного хэтчбека cee’d GT. Оба автомобиля получили турбированный мотор 1.6 максимальной мощностью 204 л. с. и максимальным крутящим моментом 265 Нм. От обычных версий Kia pro_cee’d и cee’d также отличают спортивный декор экстерьера и интерьера.

Безопасность 

Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2012 году:

Третье поколение 

Новое поколение дебютировало в 2018 году, и старт продаж запланирован на 2019 год. Новый Ceed перебрался на более лёгкую и прочную платформу K2, пришедшую на смену старой с индексом J4. На этом шасси полностью пересмотрена геометрия подвесок (спереди и сзади многорычажки), а рулевое управление стало острее.

Двигатели

Базовым двигателем остался 1,4-литровый «атмосферник» Kappa мощностью 100 л. с., в линейке появился также 1,0-литровый трёхцилиндровый турбированный двигатель T-GDI на 120 сил, пару которому составил 140-сильный T-GDI объёмом 1,4 л. Для российских версий были сохранены прежние 1,6-литровые атмосферные на 128 л. с., доступные в паре с классическим 6-ступенчатым «автоматом». На европейском же рынке спросом будут пользоваться новые 1,6-литровые дизели CRDi серии U3 (раньше был U2), предлагаемые в двух вариантах отдачи на 115 и 136 л. с. (280 Нм). Все двигатели сочетаются в паре с 6-ступенчатой механикой, при этом топовые версии будут идти в паре с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

В 2021 году проведен рестайлинг 3-го поколения KIA Ceed, переработаны комплектации, двигатель 1,4Т заменен на новый 1,5Т.

Ситуация по странам

Россия 

С 16 мая 2007 года производством Kia cee’d в России занимается завод «Автотор» в Калининграде, планируемый объём производства 18 000 автомобилей в год. Сборка cee’d производится из импортных машинокомплектов, cee’d собирают в цехе, где ранее собирались Kia Sportage. 25 мая 2007 года в Москву прибыла первая партия хэтчбеков Kia cee’d, предназначенных для продажи на территории России. 20 сентября 2008 года на московском аэродроме в Тушино установлен Рекорд России (также ожидается решение от книги рекордов Гиннеса) за самую длинную колонну автомобилей одной марки. В колонне приняли участие 354 автомобиля модели cee’d.

Германия 

В Германии с декабря 2006 года по июнь 2007 года — зарегистрировано 4666 новых kia cee’d. Что хуже, чем за год до этого Kia Cerato. Среди самых покупаемых автомобилей первого полугодия 2007 года — 83 место. Но постепенно появилась тенденция на увеличение продаж. Сейчас cee’d самый покупаемый автомобиль фирмы «Kia Motors»; с небольшим отставанием за ним следует Kia Picanto.

Другие страны 

В октябре 2007 года Kia cee’d был самым покупаемым автомобилем в Финляндии и Чехии.. Kia ceed в Top Gear был представлен в 2010 году в 15 сезоне. Он использовался для рубрики Звезда в бюджетном авто вплоть до 20 сезона в 2013 году.

Награды 
В 2007 году cee’d получил следующие награды:
 «Семейный автомобиль года» в Швеции.
 «Автомобиль года» в Греции, Бельгии, Румынии, Польше, Литве и на Канарских островах.
 «Лучший универсал» и «Лучший хэтчбек» в Бельгии.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Cee’d на официальном сайте Kia в России

Ceed